Jungfernsprung heißen folgende geographischen Objekte:
 Jungfernsprung (Dahn), Felsen in der Stadt Dahn, Rheinland-Pfalz
 Jungfernsprung (Aichhorn), Wasserfall und Naturdenkmal im Großglocknergebiet in Kärnten
 Landsberger Jungfernsprung, Turm der Stadtmauer von Landsberg am Lech, Bayern
 Jungfernsprung bei Gösting, Felsen nahe der Burgruine Gösting
 Jungfernsprung im Jonastal, Muschelkalkfelsen im Jonastal bei Arnstadt, Thüringen